Fiorelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Giuseppe Fiorelli
 Tiberio Fiorelli

Italienska efternamn